Mesterholdenes Europa Cup finale 1982 var en fodboldkamp der blev spillet den 26. maj 1982. Kampen blev spillet foran 46.000 tilskuere på Feijenoord Stadion i den hollandske by Rotterdam, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1981-82. De deltagende hold var engelske Aston Villa og vesttyske Bayern München. Det var kulminationen på den 27. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var sjette år i træk at et engelske hold var i finalen, og sjette år i træk at de vandt.

Det var første og hidtidig eneste gang at Aston Villa var nået frem til finalen, hvor imod Bayern var i finalen i 1974, 1975 og 1976, som de alle vandt.

Peter Withe sørgede for kampen eneste mål, da han i det 67. minut bragte englænderne foran 1-0. Dette var holdets største triumf til dato.

Kampen blev ledet af den franske dommer Georges Konrath.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1981/82  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1982
Finale 1982
Aston Villa F.C.
FC Bayern München
Fodbold i 1982
Rotterdam